Life on the Murder Scene er en live dvd fra rock-bandet My Chemical Romance.

Den består af en cd med livesange, en video-dagbog og en dvd med liveoptrædener.

Spor 
 Thank You for the Venom – 3:49
 Cemetery Drive – 3:16
 Give 'Em Hell, Kid – 2:20 
 Headfirst for Halos – 2:42 
 Helena – 3:37
 You Know What They Do to Guys Like Us in Prison – 3:11
 The Ghost of You – 3:26
 I'm Not Okay (I Promise) – 3:08
 I Never Told You What I Do for a Living – 3:43
 Bury Me in Black – 2:37
 Desert Song – 3:50

DVD 2 
 Liveoptrædener
 "I'm Not Okay (I Promise)"
 "Cemetery Drive"
 "Our Lady of Sorrows"
 "Honey, This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us"
 "You Know What They Do to Guys Like Us in Prison"
 "Headfirst for Halos
 "The Ghost of You"
 "Thank You for the Venom"
 "Give 'Em Hell, Kid"
 "Vampires Will Never Hurt You"
 "Helena "

My Chemical Romance-album
Livealbum fra 2006